Ffernfael ou Ffyrnfael est un anthroponyme gallois notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Ffernfael ap Tedwr (), roi de Buellt et de Gwerthrynion ;
 Ffernfael ap Ithel (), roi de Gwent ;
 Ffernfael ap Meurig (), roi de Gwent.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom gallois